Кировоградская областная государственная администрация, КОГА (, КОДА) — орган исполнительной власти в Кировоградской области Украины.

Сведения 
Кировоградская областная государственная администрация является местным органом исполнительной власти и входит в систему органов исполнительной власти.
В пределах своих полномочий она осуществляет исполнительную власть на территории Кировоградской области, а также реализует полномочия, делегированные ей Кировоградским областным советом.

Глава областной государственной администрации назначается Президентом Украины по представлению премьер-министра.

Руководство 
 Глава — Назаренко Андрей Валерьевич.
 Первый заместитель — Жалдак Валерий Александрович.
 Заместитель — Шеремет Сергей Викторович.
 Заместитель — .
 Заместитель — Полищук Сергей Юрьевич.

Список глав администрации

См. также 
 Кировоградский областной совет
 Кировоградский городской совет

Примечания

Источники 
 Кировоградская ОГА
 Kirovohrad (Kirovograd)
 Национальный справочник Украины. Администрации

Кировоградская область
Областные администрации Украины